Михаил Александрович Соловьёв (7 апреля 1997 года, Москва, Россия) — российский футболист, полузащитник.

Карьера 
Воспитанник московского ЦСКА, выступал за молодежный состав. В январе 2016 года покинул клуб после истечения срока трудового договора. На профессиональном уровне дебютировал в «Солярисе». После расформирования клуба перешел в «Армавир», вместе с котором победил в первенстве ПФЛ в группе «Юг».

После выхода команды в ФНЛ Соловьёв не закрепился в ее составе и был отдан в аренду армянскому клубу «Бананц». Дебют в местной Премьер-лиге состоялся 4 августа в первом туре чемпионата, в рамках которого «Бананц» сыграл 0:0 с «Шираком». Соловьёв появился на поле в стартовом составе и на 53-й минуте был заменен на бразильца Вала Прая.

Достижения 
 Победитель зоны «Юг» Первенства ПФЛ (1): 2017/18.

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Солярис»
Игроки ФК «Армавир» Россия
Игроки ФК «Урарту»
Игроки ФК «Машук-КМВ»
Игроки ФК «Нефтехимик» Нижнекамск
Игроки ФК «СКА-Хабаровск»
Игроки ФК «СКА-Хабаровск-2»